Perper es la palabra serbocroata usada desde tiempos medievales para referirse al hiperpirón. Puede referirse a:

Monedas 

 Hiperpirón, moneda bizantina
 Perper de Ragusa, moneda de la histórica República de Ragusa
 Perper serbio, moneda serbia bajo el zar Dusan
 Perper montenegrino, moneda montenegrina a principios del siglo XX

Personas 

 Joshua Perper (1932-2021, Bacău), patólogo forense rumano-estadounidense
 Iosif Perper (13 de mayo de 1886, Arzis, Besarabia - 26 de diciembre de 1966, Moscú, Rusia), editor y periodista ruso, fundador de la única revista vegetariana en Rusia (enero de 1909 - mayo de 1915)

Otros usos 

 Perper (banda), banda de rock montenegrina
 Perper, Irán, un pueblo en la provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán

Wikipedia:Desambiguación